Pierwszy rząd lorda Palmerstona – urzędujący w latach 1855–1858
 Drugi rząd lorda Palmerstona – urzędujący w latach 1859–1865